Winnie ist ein überwiegend weiblicher und seltener männlicher Vorname in verschiedenen Germanischen Sprachen.

Herkunft und Bedeutung 
Winnie kommt als weiblicher Vorname, oft als Diminutiv (Verkleinerungsform) von Winifred, im englischen, deutschen und niederländischen Sprachraum vor (Westgermanische Sprachen), aber auch in Dänemark und Norwegen.

Als männlicher Vorname ist Winnie im deutschen Sprachraum meist eine Kurzform von Winfried, der dem Althochdeutschen entstammt und aus wini (Freund) und fried (Frieden) zusammengesetzt ist.

Namensträger

Weiblicher Vorname 

 Winnie Böwe (* 1973), deutsche Schauspielerin und Opernsängerin
 Winnie Byanyima (* 1957/1959), ugandische Luftfahrttechnik-Ingenieurin, Frauenrechtlerin und Politikerin
 Winnie Ewing (* 1929), eigentlich Winifred, schottische Politikerin
 Winnie Gebhardt-Gayler (1929–2014), deutsche Illustratorin
 Winnie Harlow (* 1994), eigentlich Chantelle Brown-Young, kanadisches Model
 Winnie Holzman (* 1954), US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin
 Winnie Jakob (1927–2012), eigentlich Winifred, österreichische Zeichnerin, Karikaturistin und Publizistin
 Winnie Jepkemoi (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin
 Winnie Li (* 1948), eigentlich Wen-Ching, taiwanisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Winnie Madikizela-Mandela (1934/36–2018), eigentlich Winifred, südafrikanische Politikerin
 Winnie Markus (1921–2002), eigentlich Winifred, deutsche Filmschauspielerin

Männlicher Vorname 

 Winnie Forster (* 1969), eigentlich Winfried, deutscher Journalist, Verleger und Computer- und Videospiel-Kritiker
 Winnie Kretschmann (* 1948), eigentlich Winfried, deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
 Winnie Schäfer (* 1950), eigentlich Winfried, deutscher Fußballtrainer und ehemaliger deutscher Fußballtrainer

Familienname 
 Alon P. Winnie (1932–2015), US-amerikanischer Arzt, Anästhesist und Hochschullehrer
 David Winnie (* 1966), schottischer Fußballspieler und -trainer

Kunstfiguren 
 Winnie Heller, siehe Kommissarin Heller
 Winnie-the-Pooh, siehe Pu der Bär
 Winnie Puuh (Film), US-amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2011
 Winnie Winkle, US-amerikanischer Comicstrip

Sonstiges 
 Winnie (Texas), Ort im Chambers County (Texas)

Siehe auch 
 Winni
 Wini

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname
Dänischer Personenname